Лос Бањос има више значења:

 Лос Бањос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Бањос (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Бањос (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Бањос (Чукандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Бањос (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Бањос (Накозари де Гарсија), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Бањос (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Бањос (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Бањос (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику